Волейбольный турнир V летней Спартакиады народов СССР был проведён с 19 по 29 июля 1971 года в Москве.

Система проведения 
В турнире приняли участие сборные команды 14 союзных республик (кроме Молдавской), Москвы и Ленинграда.  

На предварительном этапе 16 команд-участниц разделены на три подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—16-е места разыграли команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Результаты

Предварительный этап

Подгруппа 1

Подгруппа 2

Подгруппа 3

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

За 1—6 места

За 7—12 места

За 13—16 места

Призёры 
 Москва: Лариса Андронова, Людмила Булдакова, Марита Катушева, Антонина Рыжова, Нина Смолеева, Любовь Тюрина (все — «Динамо» Москва), Ирина Беспалова, Валентина Виноградова, Татьяна Третьякова (все — ЦСКА), Валентина Петрова, Татьяна Сарычева, Н.Сидорина (все — «Локомотив» Москва). Тренер — Гиви Ахвледиани.

 Ленинград: Татьяна Голубкова, Татьяна Ефименко, Наталья Кудрева, Людмила Михайловская, В.Мишина, Л.Наумова, С.Руденко, Татьяна Семёнова (все — «Буревестник» Ленинград), Людмила Борозна, Л.Дементьева, Галина Леонтьева, Галина Макеева (все — «Спартак» Ленинград). Тренер — Владимир Зедгенидзе.

 Украинская ССР: Нелли Абрамова, А.Бидюк, Н.Врадий, С.Евтушенко, Ольга Козакова, Валентина Мишак, Любовь Тимофеева, Л.Червякова (все — «Буревестник» Одесса), Лилия Осадчая, Анна Ростова (обе — «Буревестник» Киев), Наталья Ерёмина, Евгения Кузина (обе — «Искра» Ворошиловград). Тренер — Юрий Курильский.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1971

Волейбол на Спартакиадах народов СССР
Летняя Спартакиада народов СССР 1971
1971 год в волейболе
Волейбол в Москве